Га́вел () — чоловіче ім'я, чеська і словацька форма імені Галл ().

Прізвище 

 Вацлав Гавел — ім'я кількох відомих осіб:
 Вацлав Гавел (1861—1921) — чеський підприємець, батько Вацлава Марії Гавела, дід президента Вацлава Гавела
 Вацлав Гавел (1920—1979) — чеський весляр-каноїст, срібляний призер Олімпіади-1948 у Лондоні
 Вацлав Гавел (1936—2011) — чеський драматург та есеїст, політик та громадський діяч, останній президент Чехословаччини, перший президент Чехії
 Вацлав Марія Гавел (1897—1979) — чеський інженер і підприємець, батько президента Вацлава Гавела
 Данієл Гавел ( 1991) — чеський весляр-байдарочник, учасник збірної Чехії з 2010 р.
 Мілан Гавел ( 1994) — чеський футболіст, захисник клубу «Вікторія».

Топонім 
 Гавел (Гаволь, Гавель, Гавола, Хафель) — одна з назв річки Гафель

Див. також 
 «Павел і Гавел» — польський чорно-білий художній фільм, комедія 1938 року